Zamach – działanie polityczno-przestępcze
 Zamach – polski film z 1959 roku
 Zamach – film holenderski z 1986 roku  w reżyserii Fonsa Rademakersa
 Zamach – film amerykański z 1987 roku
 Zamach – komiks autorstwa Karola Saudek (rys.) i Jana Saudek (sc.)